Duchesse peut désigner:

 Duchesse, titulaire d'un titre de haute noblesse ;
 Duchesse (meuble), élégante chaise longue ;
 Pommes duchesse, spécialité culinaire française à base de pomme de terre ;
 Satin duchesse, étoffe de soie de haute qualité ;

Voir aussi